Regierung Jørgensen steht für folgende Regierungen des Königreichs Dänemark:

 Regierung Jørgensen I (1972/1973)
 Regierung Jørgensen II (1975–1978) 
 Regierung Jørgensen III (1978/1979)
 Regierung Jørgensen IV (1979–1981)
 Regierung Jørgensen V (1981/1982)